Dolabra är ett släkte av svampar. Dolabra ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dolabra